Boel oder Boël ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar de Boel (* 1955), belgischer Neugräzist 
 Hanne Boel (* 1957), dänische Sängerin und Professorin für Musik
 Marthe Boël (1877–1956), belgische Frauenrechtlerin und Widerstandskämpferin
 Pierre Boël (1911–??), französischer Basketballspieler
 Pieter Boel (1626–1674), flämischer Maler des Barocks